Lucra bezeichnet:

 Lucra Cars, US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Subaru Lucra, Automodell